Union Sportive Comirail Makabana é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1984.

Clubes de futebol da República do Congo